Endostilbum är ett släkte av svampar. Endostilbum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endostilbum